Bibesco ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Élisabeth Bibesco-Bassaraba de Brancovan (1876–1933), französische Schriftstellerin, siehe Anna de Noailles
 George Bibesco (1802–1873), Herrscher des Fürstentums der Walachei von 1843 bis 1848, siehe Gheorghe Bibescu
 Grégoire Bibesco Bassaraba de Brancovan (1827–1886), französisch-rumänischer Prinz, Sohn des George Bibesco
 Marthe Bibesco (Prinzessin Marthe-Lucie Bibesco de Brancovan; 1886–1973), französische Schriftstellerin